Cebulla ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Cebulla (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Frank Cebulla (* 1962), deutscher Fußballspieler beim 1. FC Magdeburg
 Julius Cebulla (1917–1999), deutscher Politiker (SED)
 Marco Cebulla (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler